Басса — українське прізвище.

 Басса Ольга — українська громадська діячка, дружина Пилипа Басси.
 Басса Пилип — український актор, диригент, скрипаль, музикознавець, співак-аматор, чоловік Ольги Басси.

Українські прізвища